Бернак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Бернак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн